Gunnar Westin kan syfta på:

* Gunnar Westin (1890–1967), svensk kyrkohistoriker
 Gunnar A.E. Westin (1914–1993), svensk museiman
 Gunnar T. Westin (1911–2008), svensk historiker

Se även 
 Gunnar Westin Silverstolpe (1891–1975), svensk nationalekonom